Een provincie van Cuba, zie Ciego de Ávila (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Ciego de Ávila (stad)